Il singolare del Dutch Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1996.

Marcelo Ríos era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Adrian Voinea.

Francisco Clavet ha battuto in finale 7–5, 6–1, 6–1 Younes El Aynaoui.

Teste di serie

  Marcelo Ríos (secondo turno)
  Albert Costa (primo turno)
  Félix Mantilla (quarti di finale)
  Alberto Berasategui (secondo turno)

 Carlos Moyá (quarti di finale)
 Francisco Clavet (campione)
 Bohdan Ulihrach (secondo turno)
 Carlos Costa (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Dutch Open 1996
ATP Tour 1996